Missing - O Desaparecido - filme com Jack Lemmon e Sissi Spacek (original em inglês: Missing)
Missing (filme de 2023) - filme com Storm Reid e Joaquim de Almeida
Missing (telessérie de 2003) - estrelada por Vivica A. Fox
Missing (telessérie de 2012) - estrelada por Ashley Judd
Desaparecidas - filme (2003) com Cate Blanchett e Tommy Lee Jones (orig. em inglês: The Missing)

Música 
Missing (canção de Evanescence)
Missing (canção de Everything but the Girl)
Missing (canção de Flyleaf)

Desambiguação